Irakli Georgevich Bagration de Mujrani (Tiflis, Imperio ruso, 21 de marzo de 1909 - Madrid, España, 30 de octubre de 1977) fue un príncipe ruso-georgiano, pretendiente al trono por considerarse cabeza de la antigua casa de los Bagration entre 1957 y 1977.

Familia 

Irakli (Heraclio) era miembro de una rama lateral de la dinastía bagratida, que fuera casa real y que dejó de reinar tras la anexión rusa de Georgia. Nació en Tiflis (entonces parte del Imperio ruso) el 21 de marzo de 1909, siendo el hijo primogénito del príncipe Jorge Alexandrovich Bagration de Mukhranski (1884-1957) y de su esposa, Helena Złotnicka (1886-1979), quién pertenecía a la aristocracia polaca.

Tuvo dos hermanas menores, la princesa Leonida (1914-2010), quien contrajo matrimonio con el gran duque Vladimiro Kirílovich de Rusia -pretendiente al trono de Rusia y jefe de la Dinastía Romanov-, y la princesa María (1911-1992). Los tres hermanos tenían el tratamiento protocolario de Su Alteza Ilustrísima.

Matrimonios y descendencia 
En los años 1930 el príncipe Irakli contrajo matrimonio con Maria Belaiev, de la que posteriormente se divorció.

Luego, en 1944, contrajo segundas nupcias con la italiana Maria Antonietta Pasquini dei conti di Costafiorita (1911-1944), con quién tuvo un hijo, Jorge (1944-2008).

Luego de enviudar, en 1944, Irakli y su hijo Giorgi se mudan a España, donde contrajo matrimonio por tercera vez, el 29 de agosto de 1946, con la infanta María de las Mercedes de Baviera y Borbón (1911-1953), sobrina del rey Alfonso XIII de España.

Irakli y María de las Mercedes residieron en el palacete familiar que tenía la familia de ella en Madrid. En la misma ciudad nacerían sus dos hijos:

 María (n. 1947), casada y con sucesión.
 Bagrat (1949-2017), casado y con sucesión.

María de las Mercedes falleció en 1953 e Irakli contrajo matrimonio por cuarta vez, en 1961, con María del Pilar Pascual y Roig (fallecida en 1994), Marquesa de Carsani, de quién no tuvo descendencia.

Patronazgos 
 Miembro de la Corporación de la Nobleza de Mallorca.
 Miembro de la Academia Mallorquina de Estudios Genealógicos.

Distinciones honoríficas 
Georgianas
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Águila de Georgia (1939).
  Gran Maestre de la Orden de la Santa Reina Tamara (1942).

Ancestros

Referencias

Fuentes 

Nobles de Georgia
Nobles de Rusia del siglo XX
Grandes maestres de la Orden del Águila de Georgia
Casa de Mujrani
Fallecidos en Madrid
Nacidos en Tiflis